Madrid Masters (golf)
 Madrid Masters (tennis)